Henrik I. je lahko:

 Henrik I. Angleški
 Henrik I. Bavarski
 Henrik I. Francoski
 Henrik I. Krški
 Henrik I. Koroški
 Henrik I. Nemški